La région de Peel, en Australie.
 La région administrative de Peel, en Australie.